

Cinema 
 Istantanee (Proof) – film del 1991 diretto da Jocelyn Moorhouse
 Proof - La prova – film del 2005 diretto da John Madden

Musica 
 Proof – rapper statunitense
 Proof – raccolta dei BTS del 2022

Teatro 
 Proof – opera teatrale di David Auburn

Televisione 
 Proof – serie televisiva irlandese del 2004
 Proof – serie televisiva statunitense del 2015

Altro 
 Proof – tipo di gradazione alcoolometrica
 Proof – azienda di effetti speciali
 Moneta proof – moneta da collezione  – in italiano fondo a specchio (FS)